Pavonius ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Pavonius (1564–1617), niederländischer Mediziner und Botaniker; siehe Peter Pauw
 Johann Pavonius († 1544), deutscher Hochschullehrer, Rektor der Universität Heidelberg